Page County är namnet på flera countyn i USA.

 Page County, Iowa
 Page County, Virginia